Les élections municipales québécoises de 2001 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Laurentides

Amherst

Arundel

Blainville

Bois-des-Filion

Chute-Saint-Philippe

Ferme-Neuve

Gore

Harrington

Huberdeau

Kiamika

L'Ascension

La Conception

La Minerve

Lac-des-Seize-Îles

Lac-Saguay

Lac-Saint-Paul

Lac-Supérieur

Lantier

Mille-Isles

Mont-Saint-Michel

Montcalm

Morin-Heights

Notre-Dame-de-Pontmain

Notre-Dame-du-Laus

Saint-Adolphe-d'Howard

Saint-Colomban

Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme

Sainte-Adèle

Sainte-Anne-du-Lac

Sainte-Lucie-des-Laurentides

Sainte-Marguerite—Estérel

Sainte-Sophie

Val-Morin

Démission de Pierre Fréchette (conseiller #2) et de Martin Rajotte (conseiller #3) peu avant le .

Élection de Jacques Brien au poste de conseiller #2 et de Pâquerette Masse au poste de conseillère #3 le .

Wentworth

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Laurentides
Histoire des Laurentides (région administrative)
 Résultats